Matosaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Matosaaret (ö i Norra Österbotten), Nivala-Haapajärvi, 
 Matosaaret (ö i Södra Karelen), Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar